«Смешанный» () - американская комедия, являющаяся спин-оффом другой американской комедии на том же канале «Черноватый». 

Премьера сериала состоится на канале ABC 24 сентября 2019 года.

Сюжет 
Летом 1985 года, когда Боу было всего двенадцать лет она жила с родителями, братом и сестрой в общине хиппи, где всё было общим и все были предельно счастливы. Их гармоничному сосуществованию наступил неожиданный и суровый конец, когда коммуну загребло бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывным веществам за нарушение сорок семь установленных ими законов.

Признанные участниками радикального культа, они оказались разогнаны, а организаторы всего сборища получили от трёх до пяти лет заключения. Богатый дедушка Рэйнбоу предоставил им отличное жильё в хорошем пригороде, где у детей, наконец, появилась возможность познакомиться с цивилизацией. Вот только найти своё место в Америке середины восьмидесятых для детей белого отца и чёрной матери оказывается невероятно сложно, ведь ни одна из сторон не признаёт их, а тяга к социальному общению побуждает детей на отчаянные поступки.

В ролях

Основной состав

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2019 - 2020)

Сезон 2 (2021)

Производство

Разработка 
21 мая 2020 года телеканал ABC заказал в производство второй сезон сериала. Премьера второго сезона сериала состоится на ABC 26 января 2021 года.

14 мая 2021 года телеканал ABC закрыл телесериал после двух сезонов.

Съемки

Кастинг

Отзывы критиков

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы США, завершённые в 2021 году